Alex Métayer (1930-2004) – comico e scrittore francese
 Amiot Métayer (1968-2003) – politico haitiano
 Buteur Métayer (1970-2005) – rivoluzionario haitiano
 Clément Métayer (1993) – attore francese
 Éric Métayer (1968) – attore e scenografo francese